Miejscowości w USA:
 Sherrill – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Sherrill – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Sherrill – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Sherrill (ang. Sherrill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas